McGill (Nevada), een plaats in de Amerikaanse staat Nevada
 McGill (metrostation), een metrostation in de Canadese stad Montreal
 McGill-universiteit, een universiteit in de Canadese stad Montreal

Personen
 Anthony McGill, Schots snookerspeler
 Bruce McGill, Amerikaans acteur
 Everett McGill, Amerikaans acteur
 Jimmy McGill, Schots voetballer
 Mike McGill, Amerikaans skateboarder